Јодзонот има више значења:

 Јодзонот (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Јодзонот (Уку), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Јодзонот (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику